Tonyé peut désigner :
 Emmanuel Tonyé (1952-), universitaire camerounais
 Félix Tonye Mbog (1934-2022), homme politique camerounais
 Simon Tonyé (1922-1997), archevêque camerounais
 Simon-Victor Tonyé Bakot (1947-), archevêque camerounais